Муйская сельская администрация — сельское поселение в Муйском районе Бурятии Российской Федерации.

Административный центр — посёлок Усть-Муя.

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Республики Бурятия от 31 декабря 2004 года № 985-III «Об установлении границ, образовании и наделении статусом муниципальных образований в Республике Бурятия».

Население

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Муйского района
Сельские поселения Бурятии